Bentel steht für:

 Theodore F. Bentel Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Pittsburgh, Pennsylvania (1900–1901)
 Bentel (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Los Angeles, Kalifornien (1916–1919)